Rotthof ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Rotthof (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau
 Rotthof (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau

Siehe auch:
 Rothhof
 Rothof
 Rotthoff